Bæk ist der Familienname folgender Personen:
 Arnulf Bæk (* 1943), norwegischer Handballspieler
 Poul Erik Bæk (* 1940), dänischer Vielseitigkeitsreiter

Siehe auch:
 Baek
 Bäk